Międzybłocie ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Międzybłocie (Stare Kurowo), deutsch Mittelbruch, Wohnplatz in der Gmina Stare Kurowo, Woiwodschaft Lebus
 Międzybłocie (Złotów), deutsch Stadtbruch, Dorf in der Gmina Złotów, Woiwodschaft Großpolen